Прі́стлі () — англійське прізвище, відомі носії:

Персоналії 
 Джейсон Прістлі (; 1969) — американський актор.
 Джозеф Прістлі (; 1733—1804) — британський священик-дисентер, натураліст, філософ, громадський діяч.
 Джон Бойнтон Прістлі (; 1894—1984) — британський романіст, есеїст, драматург та театральний режисер.

Топоніми 
 Прістлі — гора (2366 м) у хребті Береговому, в Британській Колумбії (Канада).

Інше 
 5577 Прістлі (5577 Priestley) — астероїд головного поясу, відкритий 21 листопада 1986 року.
 Прістлі () — великий стародавній метеоритний кратер у південній півкулі зворотного боку Місяця.
 Медаль Прістлі () — вища нагорода Американського хімічного товариства (ACS), яку присуджують за видатні успіхи у розвитку хімії.

Англійські прізвища